Boussingault peut faire référence à :
 Jean Baptiste Boussingault (1802-1887), chimiste, agronome et métallurgiste français ;
 Jean-Louis Boussingault (1883-1943), peintre et graveur français ;
 Boussingault, un cratère lunaire
 Rue Boussingault, une voie publique à Paris.